Elena Medel (1985-), poétesse, romancière, espagnole
 Leonardo Medel (1983-), réalisateur chilien. 

 MEDEL, acronyme de Magistrats européens pour la démocratie et les libertés ;
 Medel (Lucmagn), commune suisse du canton des Grisons ;
 Medel, localité de la commune de Tiel, aux Pays-Bas.

Homonymie de localités